

Patronymes
 Adam Willaerts (1577-1664), peintre hollandais
 Abraham Willaerts (1603-1669), fils du précédent, peintre hollandais
 Isaac Willaerts (1620-1693), frère du précédent, peintre hollandais

Homonymie de patronyme